Воловик — пастух волів.
 Воловик — прізвище.
 Воловик — рід рослин родини шорстколистих.

Див. також 
 Воловики — село в Корюківському районі Чернігівської області.

Примітки